Кладенци (Благоевградская область) — село в Болгарии.
 Кладенци (Добричская область) — село в Болгарии.